Лу́ций Фуфи́дий Поллио́н (; умер после 166 года) — римский государственный деятель второй половины II века.

О происхождении Поллиона ничего неизвестно. В 165 году он находился на посту легата пропретора Галатии. В 166 году Поллион занимал должность ординарного консула вместе с Квинтом Сервилием Пудентом. Его дочерью была Фуфидия Поллитта, супруга Гая Цереллия Сабина.

Литература 
 Prosopographia Imperii Romani. F 505.

Фуфидии
Родившиеся во II веке
Легаты пропреторы
Умершие во II веке